Acció que es porta a terme en un producte o un servei que presenta no-conformitat, per a impedir-ne l'ús inicialment previst. desecho , scrap .
 Acció i efecte de rebutjar la pilota. despeje , clear o goal throw .
 Rebuig de trasplantament
 Rebuig social